Fredrik Olsson kan avse någon av följande personer:
 J Fred Olson (1870–1947), arkitekt
 Fredrik Olsson (född 1982), fotbollsspelare
 Fredrik Olsson (född 1985), fotbollsspelare
 Fredrik Olsson (musikentreprenör) (född 1967)
 Fredrik Ohlsson (född 1931), skådespelare
 Fredrik T Olsson (född 1969), manusförfattare, regissör, komiker, skådespelare
 Fredrik Olsson (ingenjör) (född 1976), direktör
 Fredrik Olsson (musiker) (född 1976), sångare, låtskrivare och gitarrist
 Fredrik Olsson (handbollsspelare) (född 1996)